Барон Фридрих Адольф Фердинанд фон Флотов (, 26 апреля 1812, поместье Тойтендорф, Заниц, Мекленбург — 24 января 1883, Дармштадт) — немецкий композитор романтического направления, наиболее известный своей оперой «Марта» и входящей в неё арией Лионеля .

Биография 
Фридрих фон Флотов родился в Мекленбурге в аристократической семье и первоначально готовился к карьере дипломата, однако, заинтересовавшись музыкой, в 1828 году выехал в Париж, где до 1830 года обучался в Парижской консерватории у Антонина Рейхи. После возвращения в Германию получил известность своими первыми операми на французское либретто, написанными в Париже, «Пьер и Коломбина» (1835), «Роб Рой» и «Герцог де Гиз». В 1838 в парижском Театре возрождения состоялась премьера первого значительного произведения Флотова — франкоязычной оперы «Гибель «Медузы»».

В 1844 Флотов завершил два значительных сценических произведения — 1 акт балета «Леди Гарриет», поставленного в Париже, и оперу на немецкое либретто «Алессандро Страделла» о жизни итальянского композитора, поставленную в Гамбурге. Либреттист последней Фридрих Вильгельм Ризе убедил Флотова переделать «Леди Гарриет» в оперу, и в 1847 в Вене состоялась премьера оперы «Марта, или Ярмарка в Ричмонде», ставшей необычайно популярной. В 1853 во Франкфурте-на-Майне было поставлено последнее значительное произведение Флотова — опера «Рюбецаль» на сюжет народных легенд.

В 1856—1863 Флотов занимает пост интенданта дворцового театра на родине в Шверине, а после этого переезжает в Париж, деля своё время между ним и Веной и посещая премьеры своих опер в разных городах.

Помимо опер и балетов, Флотов сочинил два фортепианных концерта (записаны Карлом Петерссоном и Пльзеньским симфоническим оркестром под управлением Ханса Петера Висхоя), несколько увертюр и камерных ансамблей.

Творчество Флотова находилось под влиянием французской школы и особенно Обера и отличалось изяществом мелодий и умелой и лёгкой оркестровкой.

Список произведений

Оперы 
 Всего около 30
 Гибель «Медузы» (), Париж, 1838
 Алессандро Страделла (), Гамбург, 1844
 Марта, или Ярмарка в Ричмонде (), Вена, 1847
 Рюбецаль (), Франкфурт-на-Майне, 1853
 Вдова Граппен (), Париж, 1859
 Пьянелла (), Париж, 1860
 Цильда (), Париж, 1866
 Над рунным камнем (), Прага, 1868

Балеты 
 Всего 4
 Леди Гарриетт, или Гринвичская служанка (, совместно с Фридрихом Бургмюллером и Эдуаром Деламура), Париж, 1844
 Долорес (), Бад-Доберан, 1856

Другое 
 Музыка к постановке «Зимней сказки» Шекспира, 1861
 Оркестровые увертюры
 Фортепианные трио
 Песни

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на Meyers Konversationslexikon
 Флотов. Полные либретто опер на русском языке

Композиторы по алфавиту
Композиторы Германии
Оперные композиторы
Балетные композиторы Германии XIX века
Похороненные на Старом кладбище (Дармштадт)
Бароны Германии